Az ud szónak több jelentése is lehet:

 Utu sumer napisten nevének egy lehetséges olvasata
 Ud, a sumer írásban egy sok jelentésű szó, többek közt a nap (időegység) és a nyár(idő) jelentésekkel, ebből ered az utu olvasat is
 úd vagy arab lant
 UD Zrt.